Peising ist der Ortsname von

 Peising (Bad Abbach), Ortsteil des Marktes Bad Abbach, Landkreis Kelheim, Bayern
 Peising (Halsbach), Ortsteil der Gemeinde Halsbach, Landkreis Altötting, Bayern